Fischer je německé příjmení:

V Německu je čtvrté nejčastější, ve Švýcarsku patří do první desítky, ve Spojených státech do první stovky nejčastějších příjmení.

Jméno znamená rybář. V židovské náboženské a kulturní oblasti však může také odkazovat na biblickou postavu Efrajima, nejmladšího syna Josefa z knihy Genesis.

základní tvar
 Alfred Fischer (soudce) (1919–2004) – německý soudce
 Alois Fischer (místodržící) (1796–1883) – rakouský právník a politik
 Andrzej Fischer (1952–2018) – polský fotbalový brankář
 Artur Fischer (1919–2016) – německý vynálezce a podnikatel
 Artur Fischer (malíř) (1884–1943) – český malíř, grafik a textilní návrhář
 Augustín Fischer-Colbrie (1863–1925) – katolický kněz a biskup košický
 Bedřich Fischer (1916–1942) – podporovatel obětí nacismu sám zahynuvší v koncentračním táboře
 Benno Fischer (1902–1981) – československý politik a poslanec
 Bernard Fischer (1703–1753) – český římskokatolický duchovní, generální vikář litoměřické diecéze
 Birgit Fischer (* 1962) – německá rychlostní kanoistka
 Bobby Fischer (1943–2008) – americký mistr světa v šachu
 Bohumil Fischer (1864–1934) – český a československý podnikatel a politik, poslanec za národní demokraty
 Clare Fischer (1928–2012) – americký hudební skladatel
 Claus Cornelius Fischer (1951–2020) – německý spisovatel, překladatel a scenárista
 Ctirad Fischer – český cyklista
 Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012) – německý zpěvák (baryton), dirigent, malíř a spisovatel
 Dirk Fischer, rodným jménem Stewart Roussin Fischer (1924–2013) – americký jazzový hudebník.
 Edmond H. Fischer (1920–2021) – švýcarsko-americký biochemik a vysokoškolský pedagog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii
 Emil Fischer – více osobností
 Ernst Fischer (1899–1972) – rakouský marxistický spisovatel a literární vědec
 Eugen Fischer (1874–1967) – německý lékař a antropolog
 Franz Fischer – více různých osobností
 Georg Fischer (+GF+) – švýcarský výrobce potrubních systémů
 Giora Fischer – izraelský politik a bývalý starosta Haify
 Hans Fischer (1881–1945) – německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii
 Heinz Fischer (* 1938) – rakouský politik, rakouský spolkový prezident
 Helene Fischer (* 1984) – německá popová zpěvačka
 Hermann Emil Fischer (1852–1919) – německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1902
 Ivo Fischer (1924–1990) – český textař a scenárista
 Jakub Fischer – český statistik, vysokoškolský pedagog
 Jan Fischer (* 1951) – český statistik, bývalý český předseda vlády
 Jan Fischer (rozcestník) – více osobností
 Jan Frank Fischer (1921–2006) – český skladatel, překladatel, publicista
 Jiří Fischer (* 1980) – český hokejista
 Jiří Fischer (architekt) (1768–1828) – český architekt
 Johann Bernhard Fischer z Erlachu (1656–1723) – rakouský barokní stavitel, architekt a designér
 Johann Caspar Ferdinand Fischer (asi 1665–1746) – česko-německý hudební skladatel
 Johann Fischer von Waldheim (1771–1853) – německý a ruský anatom, entomolog a paleontolog
 Josef Fischer (sochař) – sochař doby vrcholného baroka v Litoměřicích
 Josef Fischer (filozof)
 Josef Fischer – více různých osobností
 Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693–1742) – rakouský architekt vrcholného baroka
 Josef Ludvík Fischer (1894–1973) – český filosof a sociolog
 Joschka Fischer (* 1948) – německý politik a bývalý spolkový ministr a vicekancléř
 Karel Fischer (1844–1908) – český stavitel, odborník na stavbu komínů
 Karl Heinrich Fischer 1800–1862) – českoněmecký právník a politik
 Karol Fischer (1884–1957) – slovenský dirigent a hudební skladatel
 Karol Józef Fischer (1847–1931) – polský římskokatolický duchovní a politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Klaus Fischer (podnikatel) (* 1950) – syn Artura, německý podnikatel
 Klaus Fischer (fotbalista) (* 1950) – německý fotbalista a trenér
 Mariann Fischer Boelová (* 1943) – dánská politička
 Moritz Fischer (1839–1906) – rakousko-český stavitel
 Oskar Fische (1876–1942) – český psychiatr a neuropatolog
 Otakar Fischer (1884–1968) – český a čs. státní úředník a politik, v letech 1938–39 ministr vnitra ČSR a Protektorátu
 Otokar Fischer (1883–1938) – český literární historik, divadelní kritik a teoretik, překladatel, dramaturg, básník a dramatik
 Ottfried Fischer (* 1953) – německý herec a moderátor
 Pavel Fischer (* 1965) – český diplomat a politik, bývalý velvyslanec ČR ve Francii a Monaku
 Petr Fischer (* 1969) – český novinář, scenárista a moderátor
 Petr Matěj Fischer (1809–1892) – podnikatel, mecenáš a politik
 Richard Fischer (1872–1954) – advokát, žurnalista a politik
 Robert J. Fischer (1943–2008) – americký šachista, mistr světa v šachu v letech 1972 až 1975
 Roman Fischer (* 1983) – český fotbalový záložník
 Rudolf Fischer (politik) (1880–1969) – československý politik, poslanec za německou sociální demokracii
 Rudolf Fischer (1901–1957) – německý spisovatel
 Scott Fischer (1955–1996) – americký horolezec
 Stanislav Fischer (* 1936) – český astrofyzik a politik KSČM, poslanec PSP
 Stanley Fischer (* 1943) – izraelský ekonom a guvernér Izraelské národní banky
 Theodor Fischer (1862–1938) – bavorský architekt
 Tibor Fischer (* 1952) – slovenský fotbalista
 Tim Fischer (1946–2019), australský politik a diplomat
 Václav Fischer (* 1954) – český podnikatel
 Fischer (cestovní kancelář)
 Václav Fischer (textař) (1926–2013) – český textař
 Viktor Fischer – více osobností
 Viliam Fischer (* 1938) – slovenský kardiochirurg, vysokoškolský pedagog, politik a bývalý fotbalista
 Vladimír Fischer (architekt) (1870–1947) – český architekt
 Vladimír Fischer (režisér) – český filmový režisér
 Wild Man Fischer (1944–2011) – americký hudebník
 An Evening with Wild Man Fischer – album

ženská podoba
 Birgit Fischerová (* 1962) – německá sportovkyně, kanoistka, mnohonásobná olympijská vítězka
 Edit Fischerová, provdaná Edit Bauer – slovenská politička
 Eva Fischerová (* 1935) – česká politička ČSSD, poslankyně ČNR a PSP
 Dana Fischerová (* 1948) – manželka předsedy české vlády Jana Fischera
 Daniela Fischerová (* 1948) – česká spisovatelka, dramatička a publicistka
 Deb Fischerová (* 1951) – americká politička
 Helena Fischerová (1897–???) – česká inženýrka chemie
 Jana Fischerová (* 1955) – starostka Havlíčkova Brodu a politička
 Julia Fischerová (houslistka) (* 1983) – německá houslistka a pianistka
 Julia Fischerová (atletka) (* 1990) – německá diskařka
 Lilian Sarah Fischerová (* 1984) – česká herečka, modelka a II. Česká vicemiss 2007
 Marie Fischerová-Kvěchová (1892–1984) – česká malířka a ilustrátorka
 Miluše Fischerová (1922–???) – česká politička KSČ, poslankyně ČNR a FS, po roce 1969 politicky pronásledována
 Petra J. Fischerová (* 1952) – česká malířka
 Romana Fischerová (* 1969) – česká politička hnutí ANO 2011, poslankyně
 Sylva Fischerová (* 1963) – česká básnířka, prozaička a filoložka
 Táňa Fischerová (1947–2019) – česká herečka, moderátorka a politička
 Viola Fischerová (1935–2010) – česká básnířka a překladatelka

jiný význam
 fischerwerke – holding průmyslových výrobců, založený Arturem Fischerem
 Fischertechnik – dětská stavebnice, vynález Artura Fischera
 Fischer Sports – rakouský výrobce sportovního vybavení
 Fischer (Texas) – město v americkém státě Texas
 Fischer (cestovní kancelář) – česká cestovní kancelář

Podobná příjmení 
 Fišer (Fiszer)
 Fisher
 Fisch, Fishman (Fišman), Fischel (Fischl), Fischler

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení
Česká příjmení
Maďarská příjmení
Židovská příjmení